Turgeon ist der Familienname folgender Personen:

 Dominic Turgeon (* 1996), kanadisch-US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Frederick King Turgeon (1901–1987), US-amerikanischer Romanist
 Maria Gracia Turgeon, kanadische Filmproduzentin
 Marthe Turgeon (1944–2011), kanadische Schauspielerin
 Mathieu Turgeon (* 1979), kanadischer Trampolinturner
 Mélanie Turgeon (* 1976), kanadische Skirennläuferin
 Pierre Turgeon (* 1969),  kanadischer Eishockeyspieler
 Sylvain Turgeon (* 1965), kanadischer Eishockeyspieler